Paukstadt kan som auktorsförkortning betyda:

 Laela H.Paukstadt
 Ulrich Paukstadt

Robotskapade auktorsförkortningar